Змагання з повітряної акробатики серед жінок на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 20 лютого (кваліфікація) та 24 лютого (фінал) 2010 року.

Призери

Змагання

Кваліфікація

Фінал

Посилання 

 Фристайл на офіційному сайті ігор  

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010